Momos – bóg żartów w mitologiach greckiej i rzymskiej
 Momus – artysta brytyjski
 Momus – kabaret warszawski z 1909 roku założony przez Arnolda Szyfmana
 Momus – kawiarnia w operze Cyganeria (La Bohème) Giacomo Puccini